Вале́рий Серге́евич Попо́в:* Попов, Валерий Сергеевич (род. 1937) — российский фаготист, профессор Московской консерватории.
 Попов, Валерий Сергеевич (род. 1974) — российский шахматист.